Чемпионат Италии по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Италии по шоссейному велоспорту. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.). Как правило, проводится ежегодно в конце июня. В последние годы он состоит из групповых гонок и индивидуальных разделок среди взрослых мужчин и женщин, мужчин до 23 лет, юниоров и юниорок; с 2010 года проводятся чемпионаты среди паралимпийцев.

История 
Первый официальный чемпионат Италии по шоссейным велогонкам состоялся в 1906 году, хотя такое же название носит ряд гонок конца XIX века. Эти неофициальные чемпионаты проходили в 1885—1893 и 1896 году. В 1887—1889 году трижды подряд чемпионат выигрывал Джильберто Марлей, иных данных о карьере которого история не сохранила. Это достижение в первых трёх официальных чемпионатах повторил Джованни Куниоло. В 1912 году единственный раз гонка осталась без победителя, так как два первых финишёра были дисквалифицированы. Победу на следующий год одержал Костанте Джирарденго, и он никому не отдавал титул до 1926 года: 9 побед подряд, а во время Первой мировой войны чемпионат не проводился. Ставший в 1925 году вторым Альфредо Бинда в следующем сезоне начал свою серию побед, доведя их до четырёх подряд. В 1930 году его опередил лишь Леарко Гуэрра, для которого эта победа стала первой из пяти подряд. Последний раз национальный чемпионат не состоялся в 1944 году, когда от страны откололась Республика Сало. После войны никто не выигрывал групповую гонку чемпионата 4 раза, хотя сразу ряд спортсменов имеет по 3 победы. Чемпионами Италии становились многие именитые гонщики, но, например, обладатель множества побед на итальянских гонках Алессандро Петакки не был даже призёром национального первенства. Много раз групповая гонка чемпионата совмещалась с другими однодневками: так, по 3 раза победители Джиро дель Лацио и Коппа Бернокки объявлялись чемпионами Италии.

С 1995 года разыгрываются медали в гонке с раздельным стартом, и 6 побед здесь на счету Марко Пинотти. Никто не становился чемпионом в обеих дисциплинах, ближе всего к этому был Филиппо Поццато: победитель групповой гонки 2009 семью годами ранее уступил только Дарио Фриго в разделке.

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Примечания

Ссылки 
 Групповая гонка чемпионата Италии на cyclingarchives.com
 Гонка с раздельным стартом чемпионата Италии на cyclingarchives.com
 Групповая гонка чемпионата Италии на memoire-du-cyclisme.net
 Гонка с раздельным стартом чемпионата Италии на memoire-du-cyclisme.net

Италия
Велогонки в Италии
Шоссейный велоспорт